Lukovica est un toponyme qui peut désigner :
Lukovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
Lukovica, une ville et une municipalité de Slovénie.